John Spelman (?–1546) – giudice inglese
 John Spelman (1594-1643) – scrittore britannico
 John Spelman (1606-1663) – politico inglese